Ши́шкінський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Шишкінський провулок — провулок у Харкові.

Провулки